Trudy – ipocoristico del nome proprio di persona femminile Geltrude.
Trudy – striscia a fumetti di Jerry Marcus
Trudy – personaggio dei fumetti Disney ideato da Romano Scarpa
Trudy – personaggio della serie televisiva The Tribe

Pagine correlate
Trudie